El Ojital kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ojital, Puebla, Francisco Z. Mena, 
 El Ojital, Castillo de Teayo, 
 El Ojital, Actopan, 
 El Ojital, Tamiahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar